Мегурень () — румунська власна назва, топонім.

 Мегурень — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Мегурень — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Мегурень.
 Мегурень — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Мерашу.
 Мегурень — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Серулешть.
 Мегурень — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Беріу.
 Мегурень — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Чернешть.
 Мегурень — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Гушоєнь.